Кубок конфедераций 2009 года стал шестым Кубком конфедераций — футбольным турниром среди национальных сборных, проводимым под эгидой ФИФА.

Кубок прошёл с 14 по 28 июня 2009 года в ЮАР.

В Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование. Победу в турнире второй раз подряд одержала сборная Бразилии.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира была проведена 22 ноября 2008 года в конференц-центре Sandton в Йоханнесбурге. Каждая команда была представлена ​​в жеребьёвке её участницей в конкурсе «Мисс мира 2008», за исключением Ирака, который представляла «Мисс мира-2007» Чжан Цзылинь из Китая. Сборные были разделены на две корзины:

 Корзина A: ЮАР (автоматически помечается как команда A1), Бразилия, Италия, Испания;
 Корзина B: Египет, Ирак, Новая Зеландия, США.
Команды из одной конфедерации не могли попасть в одну группу, поэтому Египет был автоматически отправлен в группу B. Также Италия и Испания были отправлены в разные группы.

Официальный мяч 

Официальным мячом Кубка конфедераций 2009 года был Adidas Kopanya. Название переводится как «объединиться» с языка сесото, одного из 11 официальных языков Южной Африки. Конфигурация панели мяча такая же, как у ранее изготовленных Teamgeist и Europass. Имеет белую расцветку, подчёркнутую жирными чёрными линиями и украшенную типичными узорами народа ндебеле в красном, жёлтом, зелёном и синем цветах.

Стадионы 

Первоначально в числе принимающих стадионов должен был быть и «Нельсон Мандела Бэй» в Порт-Элизабет. Однако 8 июля 2008 года город отказался от статуса организатора, поскольку считалось, что подготовка его стадиона вряд ли уложится в срок до 30 марта 2009 года. «Нельсон Мандела Бэй» был построен до начала Кубка Конфедераций и был открыт 7 июня 2009 года. Он стал местом проведения 16 июня 2009 года матча регбийного Южноафриканского турне британских и ирландских львов. На восстановление поля между матчем по регби и матчем Кубка Конфедераций было отведено минимум девять дней.

Судьи 
Список судей, которые будут обслуживать матчи, был объявлен 5 мая. Две судейские бригады (во главе с Карлосом Батресом и Карлосом Амарильей соответственно) отказались от участия из-за травм. Вместо них были назначены из той же конфедерации Бенито Арчундиа и Пабло Посо.

Составы команд

Групповой этап 
Время всех матчей — Южноафриканское (UTC+2).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Награды

Бомбардиры 
5 голов
  Луис Фабиано

3 гола
  Клинт Демпси
  Фернандо Торрес
  Давид Вилья

2 гола
  Даниэль Гуиса
  Бернард Паркер
  Катлего Мфела
  Мохаммед Зидан
  Джузеппе Росси
  Кака (1)
  Лэндон Донован (1)

1 гол
  Жуан
  Фелипе Мело
  Робиньо
  Майкон
  Даниэл Алвес
  Лусио
  Чарли Дэвис
  Джози Алтидор
  Майкл Брэдли
  Сеск Фабрегас
  Хаби Алонсо
  Фернандо Льоренте
  Мохаммед Шавки
  Мохаммед Хомос
  Даниеле де Росси
В скобках указано число голов, забитых с пенальти.

Автогол
  Андреа Доссена (для Бразилии)

Примечания

Ссылки 
 Кубок конфедераций 2009 на сайте ФИФА 

2009
2009 год в футболе
Футбол в Африке в 2009 году
Июнь 2009 года
Спорт в ЮАР в 2009 году
Международные соревнования по футболу в ЮАР